Tenisový turnaj ATP Movistar Open 2010 se konal ve dnech 1. - 7. února v chilském Santiago de Chile venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 398 250 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
Chile Open
Sport v Chile v roce 2010
ATP World Tour 2010